È troppo facile (Murder Is Easy) – romanzo di Agatha Christie del 1939
È troppo facile (Murder is Easy) –  film per la televisione del 1982 diretto da Claude Whatham